Riedermühle ist der Name folgender Orte:

 Riedermühle (Ilmmünster), Ortsteil von Ilmmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Riedermühle (Lam), Ortsteil von Lam, Landkreis Cham, Bayern